Un vehicle no tripulat és un vehicle sense una persona a bord. Els vehicles no tripulats poden ser controlats remotament o vehicles guiats remotament, o poden ser vehicles autònoms que són capaços de la detecció del seu entorn i navegar pel seu compte.

Un vehicle no tripulat pot fer referència a:
 Vehicle terrestre no tripulat (UGV), com un cotxe autònom
 Vehicle aeri no tripulat (UAV), aeronau no tripulada comunament coneguda com un "dron"
 Vehicle no tripulat de combat aeri
 Vehicle superfícial no tripulat (USV), per l'operació en la superfície de l'aigua
 Vehicle submarí autònom (AUV) o vehicle submarí no tripulat (Unmanned Undersea Vehicle (UUV)), per les operacions submarines
 Nau espacial no tripulada per a vols espacials no tripulats, controlat a distància ("missió espacial no tripulada") i autònoma ("nau espacial robòtica" o "sonda espacial")

Vegeu també 
 Automatització de vehicles
 Automatic Train Operation (ATO), com ara el "tren sense conductor"

Vehicles
Robòtica
Telecomandament
Vehicles terrestres